Wo die Lerche singt steht für:

 Wo die Lerche singt, Operette von Franz Lehár (1918)

Filme:
 Wo die Lerche singt (1918), deutsch-österreichischer von Hubert Marischka 
 Wo die Lerche singt (1921), deutscher Film 
 Wo die Lerche singt (1936), schweizerisch-deutsch-ungarischer Film von Carl Lamac 
 Wo die Lerche singt (1956), österreichischer Film von Hans Wolff